Spinner (visserij)
Spinners (vlinders)
Spinner (textiel)
Fidget spinner of handspinner (speelgoed)